Jack Nicholson
 Nicholson (Geórgia)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos